А́льфредас Бумбла́ускас (; 18 ноября 1956, Тельшяй) — литовский историк, профессор Вильнюсского университета, лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (1998); член сената ВУ, член совета Института истории Литвы, совета Вильнюсской художественной академии, комиссии истории Национального олимпийского комитета Литвы.

Биография 
Окончил среднюю школу в Тельшяй (1974), в 1974—1979 годах учился на историческом факультете Вильнюсского университета. Работал на историческом факультете Вильнюсского университета ассистентом (1979—1989). Защитил диссертацию на учёную степень доктора гуманитарных наук «Генезис Реформации в Великом княжестве Литовском» (1987). Занимал должности доцента и декана (1989—2002), с 1993 года заведующий основанной им же кафедрой теории истории и истории культуры. С 2002 года профессор, продекан исторического факультета. С 2008 года профессор, доктор габилитированный.

В 1990—1992 годах был членом сейма Саюдиса и одним из вице-председателей его совета. В 1998—1999 годах — председатель Совета Литвы по культуре и искусству. 

Участник циклов телевизионных передач «История Литвы» (, 1988—1990). Один из создателей цикла передач Литовского телевидения «Тайны бытия» (; свыше сотни передач, 1993—2004; Национальная премия, 1998). Создатель и ведущий телевизионных передач «В тени веков» ; 2005—2009), «Беседы тысячелетия» ; 2009). В 2015—2016 годах руководитель национальной экспедиции по Неману.

В 2022 году высказался о необходимости поголовной насильственной «денацификации» граждан России вне зависимости от политических взглядов и убеждений также заявил, что русские не имеют право называться «русскими». Предложил Россию официально переименовать в «Московию».

Разведён. Дети: сын Мангирдас (1978 года рождения), дочь Йогайле (1983 года рождения).

Научная деятельность 
Область научных интересов — история Великого княжества Литовского и Реформация, теория и дидактика истории. Соавтор и составитель книг «Историография и открытое общество» (, 1998), «Между историем и бытием: исследования к 70-летию проф. Э. Гудавичюса» (), «Вильнюсский университет 1579—1999» (), «Советская историография: теоретические и идеологические контексты» (, 1999), автор основного текста издания «Программа живой истории: историческая культура для формирования современного сознания» (, 1998), один из составителей и авторов текста издания «Вильнюсский университет в фотографии» (, 2004), соавтор информационного альбома , 2006). Автор научной иллюстрированной монографии «История Древней Литвы 1009—1795» (, 2005).

Награды и звания 
Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (1998), Литературной премии Симонаса Даукантаса (1999), премии парламентской ассамблеи Литвы и Польши (2004), премии  (за цикл передач «В тени веков», , 2007). 

Кавалер Рыцарского креста ордена «За заслуги перед Польской Республикой» (1998), Офицерского креста ордена «За заслуги перед Польской Республикой» (1999) и Командорского креста ордена «За заслуги перед Польской Республикой» (2009), Рыцарского креста Ордена Витаутаса Великого (2003)

Примечания

Ссылки 
 Alfredas Bumblauskas
 Alfredas Bumblauskas CV 
 A. Bumblauskas. Millennium Lithuaniae
 Virtual Historical Vilnius
 

Историки Литвы
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Выпускники Вильнюсского университета
Преподаватели Вильнюсского университета